

Il termine 'cese' 
Nella toponomastica si ritrova spesso questo termine, esso indica le zone di territorio, diventate contrade o frazioni, che prima erano boschive, silvicole, quindi zone recuperate dal taglio definitivo di un bosco 'ceduo' (dal latino caedo, "io taglio").

Geografia 
 Cese – frazione di Avezzano (AQ)
 Cese di Montefortino – frazione di Montefortino (FM)
 Cese di Preturo – sottofrazione di quella di Preturo (L'Aquila)
Cese San Manno – frazione di San Salvatore Telesino (BN)
Cese – frazione di Casalanguida (CH)
Cese – frazione di Liberi (CE)
 Cese – frazione di Spoleto (PG)
 Cese – località di Francavilla al Mare (CH)
 San Carlo di Cese – frazione di Genova, compresa nella ex circoscrizione di Pegli
 Colle le Cese – rilievo montuoso dell'Appennino centrale

Altro 
 Cesalunga – località nel comune di Cittaducale (RI)
 Cesalunga – località nel comune di Marcellina (RM)
 Santuario della Madonna delle Cese –  presso la Certosa di Trisulti a Collepardo (FR)